Kisai bezeichnet:

 Kisai (Tapanahony), Flussinseln in Suriname

sowie:(jap. ) 

 eine Stadt in der Präfektur Saitama: Kisai (Saitama)
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Kisai (Han)